Брюханов Анастасій Степанович (1928—1993) — будівельник, Герой Соціалістичної Праці.
 Брюханов Антон Микитович (1907—1977) — радянський військовик, повний кавалер ордена Слави.
 Брюханов Віктор Петрович (1935—2021) — господарник радянських часів, директор Чорнобильської АЕС.
 Брюханов Микола Григорович (1924—2015) — з 1966 до 1974 р.р. голова виконкому Миколаївської міської ради.
 Брюханов Микола Павлович (1878—1938) — радянський державний діяч, член ЦВК СРСР 1-2 та 4-6 скликань.
 Брюханов Олексій Іванович (1923—1943) — сержант РА, Герой Радянського Союзу.
 Брюханов Степан Степанович (1916—1945) — капітан РА, Герой Радянського Союзу.